Clément Desessard (1920-2003), ingénieur  français ;
Jean Desessard (1952- ), personnalité politique française.